Silberfisch steht für:

 Silberkarpfen, eine Karpfenfischart 
 Ukelei, eine Weißfischart
 Antarktischer Silberfisch, eine Antarktisdorschart

 ein Hörbuch-Label, siehe Hörbuch Hamburg

Siehe auch:
 Silberfischchen, ein flügelloses Insekt